Nikita Baženov – calciatore russo
 Vasilij Ivanovič Baženov – architetto russo
 Viktor Baženov – ex schermidore sovietico